Pueblo (spanisch für „Dorf“ oder „Volk“) steht für:

 die typische Siedlungsform der Pueblo-Indianer, siehe Pueblo (Siedlung)
 die Pueblo-Indianer in Nordamerika, siehe Pueblo-Kultur
 ein Dorf aus dem Videospiel Resident Evil 4

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pueblo (Colorado)
 Pueblo (Indiana)
 Pueblo (Kentucky)

Sonstiges:
 Pueblo (Spiel), Gesellschaftsspiel von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer, siehe 
 USS Pueblo (AGER-2), Aufklärungsschiff, das im Januar 1968 von der nordkoreanischen Marine gekapert wurde
 eine Tabak- und Zigarettenmarke der Firma Pöschl Tabak
 Enzo Pueblo, Künstlername des argentinischen Tangosängers und -komponisten Enzo Ángel María Cavenenghi, siehe Enzo Valentino

Siehe auch:
 Puebla (Begriffsklärung)
 Pueblo Nuevo (Begriffsklärung)
 Pueblo Mountains, Bergkette in Oregon und Nevada, USA
 Pueblo Pintado, Dorf in New Mexico, USA
 Pueblo Solis, Ort in Uruguay